West Arlington ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 West Arlington (Maryland)
 West Arlington (Vermont)
 West Arlington (Virginia)